Sukhovo kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Suchovo, Kardzjali, Obsjtina Ardino, 
 Suchovo (distrikt), distrikt, Kardzjali, Obsjtina Ardino, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar